{| class=wikitable solid #aaa; align=right
| style=border:2; |
{| cellspacing=2 cellpadding=3 align=right
|-
| colspan=3 align=center bgcolor=#C7DEFF style=font-size:100% | Кубок мира по горнолыжному спорту 2021/22 года 
|-
| width=140 style=font-size:80% |
| width=180 align=center style=font-size:80% | Мужчины
| width=180 align=center style=font-size:80% | Женщины
|-
| style=font-size:80% | Общий зачёт
| style=font-size:80% |  Марко Одерматт
| style=font-size:80% |  Микаэла Шиффрин
|-
| style=font-size:80% | Скоростной спуск
| style=font-size:80% |  Александер Омодт Кильде
| style=font-size:80% |  София Годжа
|-
| style=font-size:80% | Супергигант
| style=font-size:80% |  Александер Омодт Кильде
| style=font-size:80% |  Федерика Бриньоне
|-
| style=font-size:80% | Гигантский слалом
| style=font-size:80% |  Марко Одерматт
| style=font-size:80% |  Тесса Ворле
|-
| style=font-size:80% | Слалом
| style=font-size:80% |  Хенрик Кристофферсен
| style=font-size:80% |  Петра Вльгова
|-
| style=font-size:80% | Параллельные виды
| style=font-size:80% |  Кристиан Хиршбюль
| style=font-size:80% |  Андрея Слокар
|-
| rowspan=2 style=font-size:80% | Кубок наций
| style=font-size:80% | 
| style=font-size:80% | 
|-
| colspan=2 align=center style=font-size:80% | 
|-
| style=font-size:80% | <<<2020/21
| style=font-size:80% | 
| align=right style=font-size:80% | 2022/23>>>
|}
|}Кубок мира по горнолыжному спорту 2021/2022 () — 56-й сезон Кубка мира, который начался 23 октября 2021 года в Австрии и завершился 20 марта 2022 года во Франции.

Обладателями Кубка мира в общем зачёте по итогам сезона 2020/21 являлись француз Алексис Пентюро и словачка Петра Вльгова.

Победу в общем зачёте у мужчин одержал 24-летний швейцарец Марко Одерматт. Для швейцарцев это первая с 2010 года победа в мужском Кубке мира. Одерматт также победил в зачёте гигантского слалома. Норвежец Александер Омодт Кильде выиграл зачёты скоростного спуска и супергиганта и занял второе место в общем зачёте. По количеству побед на этапах лучшими стали Одерматт и Кильде (по 7).

У женщин четвёртый раз в карьере Хрустальный глобус завоевала американка Микаэла Шиффрин. За всю историю чаще в Кубке мира побеждала только Аннемари Мозер-Прёль (6 раз), также 4 победы у Линдси Вонн. При этом Шиффрин не выиграла ни одного зачёта отдельных дисциплин. Второе место в общем зачёте заняла Петра Вльгова. Вльгова также победила в зачёте слалома. По количеству побед на этапах лучшими стали Вльгова и София Годжа (по 6).

В общем зачёте Кубка наций победила Австрия, опередив Швейцарию всего на 257 очков (в двух предыдущих сезонах первое место занимала Швейцария). У мужчин первое место заняли швейцарцы (австрийцы отстали на 23 очка), а у женщин — австрийки.

 Результаты соревнований 
 Мужчины 

 Женщины 

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2021/2022
Кубок мира по горнолыжному спорту
2021 год в горнолыжном спорте
2022 год в горнолыжном спорте